Middleton Hall ist der Name folgender Gebäude:

 Middleton Hall (Derbyshire), England
 Middleton Hall (Northumberland), England
 Middleton Hall (Warwickshire), England
 Middleton Hall (Midlothian), Schottland